un primo assedio in epoca romana (nel 51 a.C.), da parte delle truppe partiche di Orode II;
 un secondo assedio in epoca romana (nel 43 a.C.), da parte di Publio Cornelio Dolabella durante la guerra civile romana;
 un terzo assedio in epoca romana (nel 240 d.C.), durante le Campagne mesopotamiche di Ardashir I;
 un quarto assedio in epoca romana (nel 252 o 253), durante le Campagne siriano-mesopotamiche di Sapore I;
 un quinto assedio in epoca romana (nel 260), sempre durante le Campagne siriano-mesopotamiche di Sapore I;
 un primo assedio in epoca bizantina (nel 540), da parte di Cosroe I, re dei Sasanidi;
 un altro nel 968-969, che si concluse con la riconquista bizantina della città;
 un altro nel 1084, tra l'Impero bizantino ed il Sultanato di Rum;
 un altro nel 1098, durante la Prima crociata, tra i crociati e Turchi selgiuchidi.
 un altro nel 1268, tra il sultano d'Egitto Baybars e il Principato d'Antiochia dei Crociati.

Note

Pagine correlate 
 Battaglia di Antiochia